Melipona är ett släkte av bin. Melipona ingår i familjen långtungebin.

Dottertaxa till Melipona, i alfabetisk ordning 

 Melipona amazonica
 Melipona asilvai
 Melipona baeri
 Melipona beecheii
 Melipona belizeae
 Melipona bicolor
 Melipona boliviana
 Melipona brachychaeta
 Melipona bradleyi
 Melipona capixaba
 Melipona captiosa
 Melipona carrikeri
 Melipona colimana
 Melipona compressipes
 Melipona cramptoni
 Melipona crinita
 Melipona dubia
 Melipona eburnea
 Melipona fasciata
 Melipona fasciculata
 Melipona favosa
 Melipona flavolineata
 Melipona fuliginosa
 Melipona fulva
 Melipona fuscata
 Melipona fuscopilosa
 Melipona grandis
 Melipona illota
 Melipona indecisa
 Melipona interrupta
 Melipona lateralis
 Melipona lupitae
 Melipona mandacaia
 Melipona marginata
 Melipona melanoventer
 Melipona merrillae
 Melipona micheneri
 Melipona mimetica
 Melipona mondury
 Melipona nebulosa
 Melipona nigrescens
 Melipona obscurior
 Melipona ogilviei
 Melipona orbignyi
 Melipona panamica
 Melipona paraensis
 Melipona peruviana
 Melipona puncticollis
 Melipona quadrifasciata
 Melipona quinquefasciata
 Melipona rufescens
 Melipona rufiventris
 Melipona salti
 Melipona schwarzi
 Melipona scutellaris
 Melipona seminigra
 Melipona solani
 Melipona subnitida
 Melipona torrida
 Melipona triplaridis
 Melipona tumupasae
 Melipona variegatipes
 Melipona yucatanica

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Gaddlösa bin
Melipona